Der Begriff Maua steht für:

 Mauá, Stadt in Brasilien
 Maua (Kenia), Stadt in Kenia
 Maua (Jena), Stadtteil von Jena
 Maua (Angola), Gemeinde im Kreis Ambaca, Angola
 Mauá (Mosambik), Distrikt in der Provinz Niassa, Mosambik